Alexander Sinowjew ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Sinowjew (1922–2006), russischer Dissident, Soziologe, Logiker und Schriftsteller
 Alexander Michailowitsch Sinowjew (1961–2005), sowjetischer, später ukrainischer Radsportler, siehe Oleksandr Sinowjew